Boorsem Sport is een voetbalclub gevestigd in Boorsem,  België. Ze spelen onder het stamnummer 02498 en hun thuiswedstrijden worden gespeeld in het Stadion Boorsem Sport. Ze promoveerde in het seizoen 2019/20 van 3de provinciale naar 2de provinciale.

Vlaamse voetbalclub
Sport in Maasmechelen
Sportvereniging in Limburg (België)